Лос Канчола има више значења:

 Лос Канчола, Веракруз Маритимо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Канчола (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику